Лизер:

 LIZER — российский рэпер.
 Лизер — коммуна в Германии.
 Лизер — река в Германии.
  (1806—1868) — американский общественный деятель.
 Лизер, Оскар — государственный и политический деятель Соединённых Штатов Америки.
 Лизер, Стивен (род. 1956) — британский писатель, работающий в основном в жанре триллера.
 Разговорное название LSD.